Митрополи́т Дании́л ( в миру Дими́триос Хорьята́кис (; ) — епископ Иерусалимской православной церкви, митрополит Фаворский (1981—2003).

Биография 
В 1940 году прибыл в Иерусалим. В 1943 году был пострижен в монашество с именем Даниил.

В 1945 году был рукоположен в сан иеродиакона, а в 1947 году — в сан иеромонаха. В 1952 году был возведён в достоинство архимандрита.

15 марта 1981 года был рукоположен в сан архиепископа Фаворского и 11 ноября 1991 года возведён в достоинство митрополита.

Скончался 9 ноября 2003 года.

Примечания 

Митрополиты Иерусалимской православной церкви